Иван Андреевич Буянов (1897—1965) — деятель колхозного движения, председатель колхоза им. Владимира Ильича, Московская область, дважды Герой Социалистического Труда (1950, 1957).

Биография 
Родился  в селе Горки (ныне в Ленинском городском округе Московской области).

В 1929 году в числе 25-тысячников был направлен на сельскохозяйственную работу и избран председателем колхоза им. Владимира Ильича в селе Горки Ленинского района Московской области. Под руководством Буянова И. А. (с 1929 по 1963 годы) — колхоз стал одним из передовых в стране.

Член КПСС с 1931 года. Депутат Верховного Совета СССР 5—6-го созывов. Делегат XXI-го и XXII-го съездов КПСС.

Умер 12 декабря 1965 там же, где и родился.

Преемником Ивана Андреевича на посту председателя колхоза стал Кухарь Иван Иванович, также дважды Герой Социалистического Труда.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 18.09.1950 — за высокие показатели в животноводстве,
 30.01.1957 — за высокие показатели в животноводстве.
 Награждён орденом Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями.

Память 
 Автор книг «Колхоз под Москвой» (1956), «Тебе, жизнь» (1965).
 Принимал участие в документальном фильме «На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке», (1955) студия ЦСДФ (РЦСДФ).
 Бронзовый бюст Буянова тожественно открыт в Горках Ленинских 6 июля 1963 года. Автор бюста — скульптор академик Лев Ефимович Кербель, который также является автором памятника В. И. Ленину. Оба памятника стоят возле колхозного Дома культуры.

Примечания

Литература 
 

 Сельскохозяйственная энциклопедия, том 1. 1969.

Ссылки 
 
  Наградное дело Буянова Ивана Андреевича. Московская область, Ленинский район, колхоз им. Владимира Ильича. Указ от 30 января 1957 г., Российский государственный архив экономики

Дважды Герои Социалистического Труда
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС